Mentocrex beankaensis — вид птиц семейства Sarothruridae отряда журавлеобразных. Птица среднего размера с каштановым и оливково-коричневым оперением с серой маской на головоке и белым пятном на горле, которая обитает на очень маленьком ареале в центре Мадагаскара. Международный союз охраны природы относит M. beankaensis к видам, близким к уязвимому положению, его общая численность оценивается в 2500—9999 взрослых особей.

Вид был описан в 2011 году Стивеном Майклом Гудманом, Мэри Джин Рахерилалао и Николасом Блоком. Международный союз орнитологов не выделяет подвидов.

Описание 
M. beankaensis — птица среднего размера с телом длиной около ; длина крыла одного взрослого самца составила , хвоста — , цевки — , клюва — . Предположительно, половой диморфизм отсутствует.

Голова от лба к затылку, а также уздечка — область между глазом и клювом — у птиц тёмные, дымчато-серые или серо-коричневый, немного пёстрые; кроющие перья ушей и голова спереди (от глаза до скул) — тёмные коричнево-рыжие; шея и оперение сзади светло-коричневые с оливковым оттенком, более светлые в нижней части спины. Маховые перья черноватые со светлыми полосами на внутренней стороне, при этом на самых внутренних второстепенных и третьестепенных маховых перьях внутренний цвет пера коричневый. Под клювом и на горле кремово-белое пятно с узкой тёмной каймой. Передняя часть шеи, верх груди и боков тёмные коричнево-рыжие, центральная часть глиняного цвета с тёмно-коричневым или оливковым оттенком; на боках тёмно-коричневые и светло-охристые пятна. Подхвостье полосатое с желтовато-коричневыми и коричнево-рыжими полосами. Радужка глаза красновато-каштановая, клюв светлый голубовато-серый с кончиком цвета слоновой кости; основание надклювья тёмное. Ноги черноватые.

Хотя сравнение проводилось только для одной известной особи, Mentocrex beankaensis заметно крупнее мадагаскарского серогорлого пастушка (Mentocrex kioloides) и обладает более тёмным оперением с менее однородной расцветкой лба и уздечки. Молодые птицы описаны не были.

Вокализация Mentocrex beankaensis не была описана.

Распространение 
Вид является эндемиком Мадагаскара и распространён в равнинной местности в западной части центральных районов острова. Его ареал, площадью , частично включает горные массивы Бемараха (Bemaraha Massif) и Беанка (Beanka Massif). На северной части Бемараха расположен строгий природный заповедник Цинги-де-Бемараха, а на южной — .

M. beankaensis предпочитает селиться на «цингах» () — известковых карстах со скалистыми вершинами на высоте 100—320 м над уровнем моря. Единственный известный экземпляр был найден в каньоне с сухим лиственным лесом около обнажённой скалы. Обычно этот вид встречается на более низких высотах, чем обитающий в по соседству в бассейне реки  мадагаскарский серогорлый пастушок. Ведёт оседлый образ жизни. Авторы таксона отметили, что высота деревьев в долине достигала 20 м.

Международный союз охраны природы относит вид к видам, близким к уязвимому положению (NT). Ввиду очень ограниченного ареала с предположительными размерами 125 на 5 км, общая численность вида также незначительна. Согласно исследованиям в горах Беанка плотность птиц составляет 4,7 особи на км², таким образом общая численность оценивается в 2500—9999 взрослых особей. Эти территории ранее не привлекали особого внимание в силу их труднодоступности и плохого качества почвы. В 1980-е годы из-за деятельности нефтяников доступ к некоторым частям ареала был облегчён. Несмотря на природоохранные зоны, территория не патрулируется должным образом, постепенно происходит переход земли под пастбища, заготовка древесины и вырубка лесных ресурсов по другим причинам. Чтобы стимулировать рост травы и расчистить тропы в заповедниках разводят костры. Учёные отмечают, что на севере ареала карст заселён бандитами, которые ловят птиц и лемуров для пропитания.

Питание 
M. beankaensis — очень скрытная птица, особенности её рациона неизвестны. Желудок единственного обнаруженного экземпляра был пуст.

Размножение 
Информация о размножении вида отсутствует. Учёным известен лишь один экземпляр птенца в пуховом оперении. Радужка глаза у него тёмно-коричневая, клюв чёрный с более светлым кончиком, ноги коричневато-чёрные. Авторы таксона посчитали птенца идентичным той иллюстрации, которая включена в опубликованную американским орнитологом Сторрсом Лавджоем Олсоном в 1973 году работу по исследованию пастушковых (Rallidae).

Систематика 
Отмечаемых на известковых карстах птиц многие учёные предлагали считать подвидом M. kioloides или даже отдельным видом, основываясь на довольно большом расстоянии между этими популяциями и на разнице в цвете оперения. Вместе с тем, учёным не удавалось получить ни одного экземпляра птиц чтобы провести необходимые исследования. Взрослый самец был обнаружен 31 октября 2009 года в лесах горного массива Беанка в округе Майнтирану провинции Махадзанга на высоте 320 м над уровнем моря. Птенец был обнаружен 4 декабря 2001 года в национальном парке Цинги-де-Бемараха. На основании этих двух экземпляров в 2011 году Стивен Майкл Гудман (Steven Michael Goodman), Мэри Джин Рахерилалао (Marie Jeanne Raherilalao) и Николас Блок (Nicholas L. Block) описали вид Mentocrex beankaensis. Видовое название восходит к названию леса, в котором был обнаружен голотип — Беанка. При этом само название леса отражает большое количество обитающих в нём мадагаскарских ушастых сов(Asio madagascariensis); be на малагасийском языке означает много, а hanka — местное название совы. В 1846 году британский зоолог Джордж Роберт Грей описал Corethrura griseifrons , который позднее был назван синонимом мадагаскарского серогорлого пастушка; некоторые детали в расцветке оперения относят его к номинативному подвиду этого вида, таким образом, это видовое название не может использоваться для нового вида. Более полные исследования взаимоотношений внутри рода невозможны из-за очень малого количества материала, особенно с северных частей ареала. В своём исследовании Годман с соавторами рассматривали пять экземпляров M. k. kioloides, четыре экземпляра M. k. berliozi и два экземпляра M. beankaensis. В 2019 году Александер Боаст (Alexander P. Boast) с соавторами на основе молекулярных исследований предположили, что разделение M. kioloides и M. beankaensis произошло 3,4 млн лет назад (0,87—6,6 млн лет назад), подтвердив таким образом выделение последнего в отдельный вид.

Некоторые учёные относили Mentocrex beankaensis, как и Mentocrex kioloides, к роду . Вместе с тем, исследования Боаста и соавторов показали, что род Canirallus находится в глубине филогенетического дерева пастушковых и не является родственным Mentocrex. Международный союз охраны природы продолжает относить птиц к семейству пастушковых.

Примечания

Литература 
 
 
 

Животные, описанные в 2011 году
Птицы Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Sarothruridae